Мирзоя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Мирзоян, Александр Багратович (род. 1951) — советский футболист.
 Мирзоян, Ален Арменович (17 июля 1996) — российский борец греко-римского стиля
 Мирзоян, Аракел Оксенович (род. 1989) — армянский тяжелоатлет, чемпион Европы (2009)
 Мирзоян, Арарат Самвелович (род. 1979) — армянский политический деятель.
 Мирзоян, Арсен Романович (род. 1978) — украинский певец.
 Мирзоян, Ашот Мовсесович (род. 1950) — армянский государственный деятель, мэр Еревана (1996).
 Мирзоян, Вардан Михайлович (1877—1968) — советский армянский театральный деятель, режиссёр, актёр. Народный артист Армянской ССР.
 Мирзоян, Варси Атамовна (1915—1975) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Мирзоян Киракос Седракович (1909—?) — виноградарь-звеньевой колхоза имени Шаумяна, гор. Кизляр Грозненской области, Герой Социалистического Труда.
 Мирзоян, Левон Исаевич (1897—1939) — советский партийный деятель.
 Мирзоян, Людвик Васильевич (1923—1999) — астрофизик, академик АН Армении.
 Мирзоян, Манук-бей (1769—1817) — османский государственный деятель.
 Мирзоян, Наталья Бениаминовна — российский режиссёр-аниматор, сценарист, художник-постановщик.
 Мирзоян, Оксен Аракелович (род. 1961) — советский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр (1988).
 Мирзоян, Сусанна Кареновна (род. 1986) — российская самбистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, Европы и мира, Заслуженный мастер спорта России.
 Мирзоян, Тереза Гайковна (1922—2016) — советский скульптор.
 Мирзоян, Эдвард Михайлович (1921—2012) — советский и армянский композитор, Народный артист СССР (1981).
 Мирзоян, Эдуард Николаевич (1931—2014) — российский историк биологии.

См. также 
 Мирзаян
 Мирзоян — название города Тараз с 1936 по 1938 год.